Баба́нський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабанський Василь Васильович (1940) — журналіст.
 Бабанський Михайло Мусійович (1905–1988) — краєзнавець Поділля, громадський діяч, кандидат хімічних наук, доцент.
 Бабанський Пилип Дмитрович (1921–1994) — письменник, журналіст.
 Бабанський Юрій Васильович (1948) — народний депутат України 1-го скликання, Герой Радянського Союзу.
 Бабанський Юрій Костянтинович (1927—1987) — радянський педагог, академік АПН СРСР (1974).

Українські прізвища